Власуљар  је мајстор занатлија који прави перике (власуље). 
Перика (власуља) као предмет спада у производе примењених уметности, и сврстава се у област костимографије, где се категорише као један од помоћних уметничких заната.
Власуљари су раније перике правили искључиво од праве косе али се данас праве и од вештачког, синтетичког, материјала. Најквалитетније и најскупље су перике које се праве од природне косе и то ручно. Свака влас се малим чворићем ручно повеже за потку док се направи перика, да покрије целу главу.

Власуљари су раније имали своје радионице (занатлијске радње) где су правили перике. Данас власуљари имају своје самосталне уметничке радионице или раде у предузећима, где се перике производе у серијској (масовној) производњи.

Стари занати
Примењене уметности
Костимографија
Уметнички занати